Das Licht der Liebe steht für:

 Das Licht der Liebe (1954), österreichischer Film von Robert Adolf Stemmle
 Das Licht der Liebe (1991), deutscher Film von Gunther Scholz